Francis Cabot Lowell ist der Name folgender Personen:

* Francis Cabot Lowell (Unternehmer, 1775) (1775–1817), US-amerikanischer Unternehmensgründer
 Francis Cabot Lowell (Unternehmer, 1803) (1803–1874), US-amerikanischer Unternehmer 
 Francis Cabot Lowell (Richter) (1855–1911), US-amerikanischer Richter